Ел Камалеон има више значења:

 Ел Камалеон (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Камалеон (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Камалеон, Серито де Ваљехо (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Камалеон (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Камалеон (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Камалеон (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику